

Patronyme 
 Frédéric Bordier (1786 - 1865), homme politique suisse.
 Isaac-Ami Bordier-Marcet (1768 - 1835), ingénieur suisse.
 Henri Léonard Bordier (1817 - 1888), historien français.
 Arthur Bordier (1841-1910), médecin anthropologue français.
 Émile Bordier (1855-1902), homme politique français.
 André Bordier (1913-1997), footballeur français.
 Paul Bordier (1921-2003), administrateur colonial français.
 Pierre Bordier (1945-), homme politique français.
 Elsa Bordier (1986-), scénariste française de bande dessinée.
 Gabriel Bordier (1997-), athlète français.
 Léa Bordier, vidéaste web française ;

Autres

 Bordier & Cie, banque privée suisse.

Homonymie de patronyme